Gieraths ist der Familienname folgender Personen:

 Günther Gieraths (1898–1967), deutscher Bibliothekar und Militärhistoriker
 Paul-Gundolf Gieraths (1914–1997), deutscher Kirchenhistoriker und Dominikaner